

Persone 
Daigo Araki – calciatore giapponese
Erika Araki – pallavolista giapponese
Genichi Araki – astrofilo giapponese
Gregg Araki – regista statunitense
Hayato Araki – calciatore giapponese
Hirohiko Araki – fumettista giapponese
Hiroshi Araki – astronomo giapponese
Hiroshi Araki – astrofilo giapponese
Kae Araki – doppiatrice giapponese
Keiko Araki – ex cestista giapponese
Araki Murashige – daimyō giapponese
Nobuyoshi Araki – fotografo giapponese
Sadao Araki – generale giapponese
Shingō Araki – fumettista e produttore cinematografico giapponese
Tetsurō Araki – regista giapponese

Altro 
4718 Araki – asteroide della fascia principale
8707 Arakihiroshi – asteroide della fascia principale
Arakiite – minerale dedicato al mineralogista statunitense Takaharu Araki
Lingua araki – una lingua delle Vanuatu